Padua (stad), een stad in Noord-Italië
 Padua (provincie), een provincie in Noord-Italië
 Universiteit van Padua
 Bisdom Padua
 Beleg van Padua (1509)
 Giovanni Battista Belzoni, bijgenaamd de Titaan van Padua
 Andere plaatsen dan het Italiaanse Padua:
 Padua (Bangladesh), gemeente in de divisie Chittagong, Bangladesh
 Padua (Californië), gemeente in de staat Californië, Verenigde Staten
 Padua (Illinois), gemeente in de staat Illinois, Verenigde Staten
 Padua (Indonesië), district in de provincie Papua, Indonesië
 Padua (Minnesota), gemeente in de staat Minnesota, Verenigde Staten
 Padua (Mozambique), gemeente in de provincie Sofala, Mozambique
 Padua (Odisha), plaats in de deelstaat Odishan, Indië
 Padua (Ohio), gemeente in de staat Ohio, Verenigde Staten
 Padua (Nieuw-Zeeland), plaats in het district Wellington, Nieuw-Zeeland
 Padua (Tolima), plaats in het district Tolima, Columbia
 Huize Padua, gemeente in de provincie Noord-Brabant, Nederland
 Nova Pádua, gemeente in de deelstaat Rio Grande do Sul, Brazilië
 San Antonio de Padua, gemeente in de provincie Buenos Aires, Argentinië
 San Antonio de Padua de la Concordia, gemeente in de provincie Entre Rios, Argentinië

 Nog andere betekenissen:
 Elba de Pádua Lima, Braziliaans voetballer
 Padua (schip, 1926), viermastbark, het enige nog varende schip van de Flying P-Liners
 Pàdua (metrostation), metrostation in Barcelona

Zie ook 
 Padova, doorverwijspagina